Эта статья описывает дискографию Музыкального коллектива Петра Налича.

Примечания 

Дискографии России